Lietz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sybille Lietz-Weiermann (* 1958), deutsche Hockeyspielerin
 Arne Lietz (* 1976), deutscher Politiker (SPD), MdEP
 Bruno Lietz (1925–2005), deutscher Politiker (SED), Minister in der DDR
 Claudia Lietz (* 1967), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Hans-Georg Lietz (1928–1988), deutscher Schriftsteller
 Heiko Lietz (* 1943), deutscher Politiker (Neues Forum, Bündnis 90/Die Grünen)
 Heinrich Lietz (1909–1988), deutscher Maler
 Hermann Lietz (1868–1919), deutscher Pädagoge
 Kathrin Lietz (* 1968), deutsche Handballspielerin
 Matthias Lietz (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Otto Lietz (* 1881), deutscher Maler und Illustrator
 Peter Lietz (1933–2022), deutscher Brauwissenschaftler
 Richard Lietz (* 1983), österreichischer Rennfahrer
 Tatjana Lietz (1916–2001), deutsche Malerin, Sprach- und Kunstlehrerin
 Ursula Lietz (1940–2018), deutsche Politikerin (CDU)